Hopewell kan syfta på:

 Hopewellkulturen – en arkeologisk kultur i den nuvarande amerikanska mellanvästern
 Hopewell, New York – en ort i Ontario County i den amerikanska delstaten New York
 Hopewell, Virginia – en stad och countyfritt område i den amerikanska delstaten Virginia